Diese Liste enthält Hallenhandballspiele der deutschen Handballnationalmannschaft der Frauen, die vom DHB als offizielle Länderspiele anerkannt sind. Ur-Länderspiele, Trainingsspiele gegen nach beliebigen Kriterien zusammengesetzte Teams, Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften und Spiele einer deutschen A-Nationalmannschaft gegen eine deutsche B-Nationalmannschaft werden in offiziellen Statistiken nicht berücksichtigt. Allerdings zählt der DHB Spiele einer deutschen B-Nationalmannschaft gegen eine ausländische A-Nationalmannschaft als offizielle Länderspiele. Widersprechen sich die Angaben des DHB mit denen einer anderen Quelle (z. B. eines anderen Handballverbandes), wird in einer Fußnote darauf hingewiesen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 n.S. = nach Siebenmeterwerfen

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1952–1955 – 1956–1960 –1961–1965 – 1966–1970 – 1976–1980 – 1981–1985 – 1986–1990 – 1991–1995 – 1996–2000 – 2001–2005 – 2006–2010 – 2011–2015 – 2016–2020 – 2021–2025
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; background:#FFCCCC"
|- style="text-align:left"
! Nr.!! Datum!! Ergebnis!! Gegner!! !! Austragungsort!! Anlass !!class="unsortable"| Bemerkungen
|- !colspan="8"| …
|- style="background:#CCFFCC"
|  ||  || 4:3 (0:2) ||  || A || Oslo ||  ||
|-
| ||  || 3:5 (0:2) ||  || H || Kiel ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 5:2 (-:-) ||  || A || Nova Gradiška (YUG) || WM-1957 ||
|-
|  ||  || 6:7 (4:3) ||  || A || (YUG) || WM-1957 ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 7:4 (3:1) ||  || * || (YUG) || WM-1957 ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 10:8 (6:4) ||  || * || (YUG) || WM-1957 ||
|-
| ||  || 4:10 (3:5) ||  || * || (YUG) || WM-1957 ||
|-
| ||  || 6:9 (4:4) ||  || A || Belgrad (YUG) || WM-1957-Spiel um Platz 3 ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 5:5 (4:3) ||  || H || Münster ||  ||
|-
|  ||  || 4:11 (1:5) ||  || A || Lyngby ||  ||
|-
| ||  || 2:4 (0:1) ||  || * || Wien (AUT) || WM-1962-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 10:6 (-:-) ||  || * ||  || WM-1962-Qualifikation ||
|-
| ||  || 8:11 (6:7) ||  || * || Ploiești (ROU) || WM-1962 ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 7:7 (3:1) ||  || * || Ploiești (ROU) || WM-1962 ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 15:6 (7:1) ||  || * || Ploiești (ROU) || WM-1962 ||
|-
| ||  || 4:5 (3:3) ||  || * || Ploiești (ROU) || WM-1962 ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 11:10 (6:7) ||  || H || Lübeck ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 11:2 (3:0) ||  || H || Wuppertal ||  ||
|-
| ||  || 6:11 (2:8) ||  || A || Aalborg ||  ||
|- style="background:#FFFFCC"
|  ||  || 8:8 (4:4) ||  || H || Osnabrück ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 15:7 (8:1) ||  || H || Berlin || WM-1965 ||
|-
| ||  || 4:8 (2:3) ||  || H || Hannover || WM-1965 ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 7:5 (2:2) ||  || H || Bochum || WM-1965 ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 11:10 (7:7) ||  || H || Dortmund || WM-1965-Spiel um Platz 3 ||
|- style="background:#CCFFCC"
|  ||  || 11:2 (-:-) ||  || H || Dinslaken ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
|  ||  || 14:3 (7:0) ||  || H || Barntrup ||  ||
|-
| ||  || 9:20 (-:-) ||  || H || Idar-Oberstein ||  ||
|-
| ||  || 9:20 (-:-) ||  || A || Budapest ||  ||
|-
|  ||  || 15:29 (-:-) ||  || A || Čakovec ||  ||
|-
|  ||  || 9:20 (-:-) ||  || A || Fullerton ||  ||
|-
| ||  || 11:25 (-:-) ||  || * || Cheb (CSK) ||  ||
|-
| ||  || 12:26 (-:-) ||  || * || Tachov (CSK) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
|  ||  || 45:9 (-:-) ||  || * || Gliwice (POL) ||  ||
|-
| ||  || 22:37 (-:-) ||  ||  ||  ||  ||
|-
| ||  || 18:35 (-:-) ||  || A || Râmnicu Vâlcea ||  ||
|-
| ||  || 16:32 (-:-) ||  || H || Neubrandenburg ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
|  ||  || 34:10 (-:-) ||  || * || Bærum (NOR) ||  ||
|-
| ||  || 25:39 (-:-) ||  || * || Lillehammer (NOR) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 35:11 (-:-) ||  || H || Selb ||  ||
|-
| ||  || 19:20 (-:-) ||  || A || Cheb (CZE) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 34:26 (-:-) ||  || H || Selb ||  ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 25:25 (-:-) ||  || H || Wunsiedel ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 28:20 (-:-) ||  || H || Neubrandenburg ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 26:24 (-:-) ||  || H || Neubrandenburg ||  ||
|-
| ||  || 26:29 (14:17) ||  || H || Neubrandenburg ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
|  ||  || 41:22 (-:-) ||  || H || Ketsch ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 40:32 (-:-) ||  || H || Allensbach ||  ||
|-
|  ||  || 30:40 (-:-) ||  || A || Kielce ||  ||
|- class="sortbottom" style="background:#FFFFCC"
! colspan="8"|…
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 33:21 (16:12) ||  || * || Sankt Petersburg (RUS) || WM-2005-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 34:27 (17:14) ||  || * || Sankt Petersburg (RUS) || WM-2005-Vorrunde ||
|-
| ||  || 26:27 (14:12) ||  || * || Sankt Petersburg (RUS) || WM-2005-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 32:24 (17:9) ||  || * || Sankt Petersburg (RUS) || WM-2005-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 40:24 (19:10) ||  || * || Sankt Petersburg (RUS) || WM-2005-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 32:26 (18:13) ||  || * || Sankt Petersburg (RUS) || WM-2005-Hauptrunde ||
|-
| ||  || 26:37 (14:20) ||  || * || Sankt Petersburg (RUS) || WM-2005-Hauptrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 29:26 (16:15) ||  || * || Sankt Petersburg (RUS) || WM-2005-Hauptrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 26:28 (12:17) ||  || * || Sankt Petersburg (RUS) || WM-2005-Spiel um Platz 5 ||
|- style="background:#CCFFCC"
|  ||  || 35:31 (20:19) ||  || H || Riesa ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 25:20 (12:11) ||  || H || Riesa ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:23 (12:11) ||  || H || Riesa ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 34:23 (17:13) ||  || H || Weil im Schönbuch ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 38:20 (20:9) ||  || H || Offenburg ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 28:23 (14:10) ||  || H || Hamm ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 28:27 (15:12) ||  || H || Verl ||  ||
|-
| ||  || 26:29 (13:15) ||  || * || Paris (FRA) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 32:29 (14:13) ||  || A || Paris (FRA) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 31:23 (17:7) ||  || * || Paris (FRA) ||  ||
|-
| ||  || 23:28 (12:12) ||  || * || Hamar (NOR) ||  ||
|-
| ||  || 28:34 (11:20) ||  || A || Gjøvik (NOR) ||  ||
|-
| ||  || 17:24 (7:10) ||  || * || Lillehammer (NOR) ||  ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 31:31 (17:15) ||  || H || Darmstadt ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:27 (15:10) ||  || H || Elsenfeld ||  || 100. Länderspiel von Nadine Krause
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:20 (14:9) ||  || * || Göteborg (SWE) || EM-2006-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 31:30 (18:13) ||  || * || Göteborg (SWE) || EM-2006-Vorrunde ||
|-
| ||  || 22:27 (9:15) ||  || * || Göteborg (SWE) || EM-2006-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 34:27 (19:9) ||  || * || Göteborg (SWE) || EM-2006-Hauptrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 34:22 (19:11) ||  || * || Göteborg (SWE) || EM-2006-Hauptrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 23:20 (10:10) ||  || * || Göteborg (SWE) || EM-2006-Hauptrunde ||
|-
| ||  || 29:33 (13:16) ||  || * || Stockholm (SWE) || EM-2006-Halbfinale ||
|-
| ||  || 25:29 (11:14) ||  || * || Stockholm (SWE) || EM-2006-Spiel um Platz 3 ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 28:23 (12:12) ||  || H || Riesa ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 28:20 (11:10) ||  || H || Riesa ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 31:29 (14:14) ||  || H || Riesa ||  ||
|-
| ||  || 19:23 (8:13) ||  || A || Paris-Bercy (FRA) ||  ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 24:24 (17:13) ||  || H || Münster ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 25:21 (15:9) ||  || H || Paderborn ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 35:26 (21:11) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 35:24 (15:13) ||  || A || Reykjavík (ISL) ||  || 100. Länderspiel von Nadine Härdter
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 35:19 (20:5) ||  || * || Rotterdam (NLD) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 31:20 (20:12) ||  || * || Rotterdam (NLD) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 35:25 (18:13) ||  || * || Rotterdam (NLD) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 36:30 (15:12) ||  || * || Rotterdam (NLD) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:24 (14:13) ||  || H || Hildesheim ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 32:30 (18:14) ||  || H || Hildesheim ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:16 (17:13) ||  || H || Lübbecke ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 26:21 (17:12) ||  || * || Nantes (FRA) || WM-2007-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 45:12 (25:6) ||  || * || Nantes (FRA) || WM-2007-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 32:26 (14:12) ||  || * || Nantes (FRA) || WM-2007-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:25 (14:8) ||  || * || Dijon (FRA) || WM-2007-Hauptrunde ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 30:30 (14:17) ||  || * || Dijon (FRA) || WM-2007-Hauptrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 35:32 (22:12) ||  || * || Dijon (FRA) || WM-2007-Hauptrunde || 100. Länderspiel von Maren Baumbach
|-
| ||  || 24:32 (12:16) ||  || * || Dijon (FRA) || WM-2007-Hauptrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 36:33 (18:14) ||  || * || Paris-Bercy (FRA) || WM-2007-Viertelfinale ||
|-
| ||  || 30:33 (16:19) ||  || * || Paris-Bercy (FRA) || WM-2007-Halbfinale ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 36:35 n.S. (32:32, 11:18) ||  || * || Paris-Bercy (FRA) || WM-2007-Spiel um Platz 3 || 250. Länderspiel von Grit Jurack
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 36:27 (16:11) ||  || H || Salzgitter ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 33:27 (22:12) ||  || H || Celle ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 27:26 (15:13) ||  || H || Leipzig || Olympia-Qualifikationsturnier ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 22:16 (7:5) ||  || H || Leipzig || Olympia-Qualifikationsturnier ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 37:21 (20:14) ||  || H || Leipzig || Olympia-Qualifikationsturnier ||
|-
| ||  || 29:31 (14:15) ||  || * || Brixen (ITA) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 26:25 (12:14) ||  || * || Brixen (ITA) ||  ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 21:21 (12:9) ||  || H || Mannheim ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 27:24 (15:13) ||  || H || Stuttgart ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:19 (14:9) ||  || H || Köln ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 37:30 (19:12) ||  || H || Halle ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 24:22 (11:12) ||  || * || Peking (CHN) || Olympia-2008-Vorrunde ||
|-
| ||  || 20:30 (9:12) ||  || * || Peking (CHN) || Olympia-2008-Vorrunde ||
|-
| ||  || 24:25 (14:12) ||  || * || Peking (CHN) || Olympia-2008-Vorrunde ||
|-
| ||  || 26:27 (13:13) ||  || * || Peking (CHN) || Olympia-2008-Vorrunde ||
|-
| ||  || 29:30 (14:16) ||  || * || Peking (CHN) || Olympia-2008-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 28:27 (16:11) ||  || * || Aarhus || World Cup 2008 (Vorrunde) ||
|-
| ||  || 26:35 (14:13) ||  || * || Aarhus || World Cup 2008 (Vorrunde) ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 34:25 (15:15) ||  || * || Aarhus || World Cup 2008 (Vorrunde) ||
|-
| ||  || 32:35 (11:17) ||  || A || Aarhus || World Cup 2008 (Halbfinale) ||
|-
| ||  || 23:29 (10:13) ||  || * || Aarhus || World Cup 2008 (Spiel um Platz 3) ||
|-
| ||  || 30:31 (15:12) ||  || * || Cluj-Napoca || Karpatenpokal ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 27:21 (8:12) ||  (B-Auswahl) || * || Cluj-Napoca || Karpatenpokal ||
|-
| ||  || 30:32 (11:17) ||  || A || Cluj-Napoca || Karpatenpokal ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 29:24 (20:11) ||  || H || Hamm ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:26 (17:14) ||  || H || Münster ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 25:22 (11:10) ||  || A || Skopje (MKD) || EM-2008-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 32:21 (17:15) ||  || * || Skopje (MKD) || EM-2008-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 32:27 (19:13) ||  || * || Skopje (MKD) || EM-2008-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 33:22 (15:11) ||  || * || Skopje (MKD) || EM-2008-Hauptrunde ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 28:28 (13:14) ||  || * || Skopje (MKD) || EM-2008-Hauptrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 27:22 (14:12) ||  || * || Skopje (MKD) || EM-2008-Hauptrunde ||
|-
| ||  || 29:32 (13:12) ||  || * || Skopje (MKD) || EM-2008-Halbfinale || 100. Länderspiel von Anna Loerper
|-
| ||  || 21:24 (11:17) ||  || * || Skopje (MKD) || EM-2008-Spiel um Platz 3 ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 37:24 (17:13) ||  || H || Neckarsulm ||  || Rainer Osmann betreute interimsweise die Nationalmannschaft
|-
| ||  || 27:29 (14:13) ||  || H || Tübingen ||  || Rainer Osmann betreute interimsweise die Nationalmannschaft
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 29:24 (16:10) ||  || A || Zaječar || WM-2009-Qualifikation || Erstes offizielles Länderspiel von Bundestrainer Rainer Osmann
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 22:19 (9:9) ||  || H || Hamburg || WM-2009-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:26 (11:16) ||  || * || Aarhus || World Cup 2009 (Vorrunde) ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 27:21 (13:12) ||  || * || Aarhus || World Cup 2009 (Vorrunde) ||
|-
| ||  || 25:26 (14:11) ||  || * || Aarhus || World Cup 2009 (Vorrunde) ||
|-
| ||  || 24:30 (10:15) ||  || * || Aarhus || World Cup 2009 (Halbfinale) ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 36:34 n.S. (28:28, 17:11) ||  || A || Aarhus || World Cup 2009 (Spiel um Platz 3) ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 27:17 (10:10) ||  || H || Wetzlar || EM-2010-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 33:19 (18:8) ||  || A || Lignano Sabbiadoro || EM-2010-Qualifikation || 100. Länderspiel von Sabrina Neukamp
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 31:27 (17:11) ||  || H || Schwerin ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 33:19 (12:10) ||  || H || Wuppertal ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 24:22 (14:14) ||  || H || Greven ||  ||
|-
| ||  || 26:27 (10:15) ||  || * || Wuxi (CHN) || WM-2009-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 36:23 (15:10) ||  || * || Wuxi (CHN) || WM-2009-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 32:30 (19:12) ||  || * || Wuxi (CHN) || WM-2009-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 33:27 (18:12) ||  || * || Wuxi (CHN) || WM-2009-Vorrunde ||
|-
| ||  || 15:29 (10:10) ||  || * || Wuxi (CHN) || WM-2009-Hauptrunde ||
|-
| ||  || 22:34 (13:16) ||  || * || Yangzhou (CHN) || WM-2009-Hauptrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 29:26 (12:14) ||  || * || Yangzhou (CHN) || WM-2009-Hauptrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 25:21 (12:13) ||  || * || Yangzhou (CHN) || WM-2009-Hauptrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 35:25 (20:13) ||  || * || Suzhou (CHN) || WM-2009-Spiel um Platz 7 ||
|- style="background:#CCFFCC"
|  ||  || 30:26 (16:15) ||  || A || Mahiljou || EM-2010-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 35:24 (15:11) ||  || H || Dessau || EM-2010-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 35:24 (19:11) ||  || A || Novo mesto || EM-2010-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 45:19 (20:9) ||  || H || Freudenstadt || EM-2010-Qualifikation || Die 26 Tore Differenz stellen einen deutschen Rekord dar.
|-
| ||  || 19:22 (10:9) ||  || * || Aarhus || World Cup 2010 (Vorrunde) ||
|-
| ||  || 29:39 (12:21) ||  || * || Aarhus || World Cup 2010 (Vorrunde) ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 27:19 (10:10) ||  || A || Aarhus || World Cup 2010 (Vorrunde) ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:28 (17:15) ||  || H || Bad Wildungen ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 36:21 (16:9) ||  || H || Rotenburg ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 31:27 (15:12) ||  || H || Salzgitter ||  ||
|-
| ||  || 30:31 (16:17) ||  || H || Hildesheim ||  ||
|-
| ||  || 25:27 (14:12) ||  || * || Larvik || EM-2010-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:27 (17:18) ||  || * || Larvik || EM-2010-Vorrunde ||
|-
| ||  || 22:33 (10:15) ||  || * || Larvik || EM-2010-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
|  ||  || 25:24 (12:14) ||  || H || Völklingen ||  || Erstes Länderspiel von Bundestrainer Heine Jensen
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 25:25 (13:12) ||  || H || Völklingen ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 27:23 (15:13) ||  || H || Völklingen ||  || 300. Länderspiel von Grit Jurack
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 26:24 (11:12) ||  || H || Balingen || WM-2011-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 27:22 (14:12) ||  || A || Győr || WM-2011-Qualifikation ||
|-
| ||  || 13:25 (7:14) ||  || * || Aarhus || World Cup 2011 (Vorrunde) ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 31:29 (14:12) ||  || * || Aarhus || World Cup 2011 (Vorrunde) ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 26:20 (19:8) ||  || * || Aarhus || World Cup 2011 (Vorrunde) ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 27:19 (15:10) ||  || H || Frankfurt a. d. O. || EM-2012-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 34:16 (15:7) ||  || A || Baku (AZE) || EM-2012-Qualifikation ||
|-
| ||  || 24:27 (9:14) ||  || A || Haugesund (NOR) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 26:22 (11:8) ||  || * || Haugesund (NOR) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 25:22 (9:8) ||  || * || Stavanger (NOR) ||  ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 22:22 (10:10) ||  || A || Horsens (DEN) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 31:28 (13:14) ||  || * || Santos (BRA) || WM-2011-Vorrunde ||
|-
| ||  || 24:25 (10:12) ||  || * || Santos (BRA) || WM-2011-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 23:22 (7:12) ||  || * || Santos (BRA) || WM-2011-Vorrunde ||
|-
| ||  || 20:26 (12:13) ||  || * || Santos (BRA) || WM-2011-Vorrunde ||
|-
| ||  || 22:25 (10:14) ||  || * || Santos (BRA) || WM-2011-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 37:14 (15:6) ||  || * || São Paulo (BRA) || WM-2011-Platzierungsspiel ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 33:25 (16:14) ||  || * || São Paulo (BRA) || WM-2011-Spiel um Platz 17 ||
|-
| ||  || 23:25 (13:9) ||  || A || Nyíregyháza (HUN) || EM-2012-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 26:18 (13:9) ||  || H || Trier || EM-2012-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 27:22 (10:8) ||  || A || Gdynia (POL) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 33:26 (15:12) ||  || A || Minsk (BLR) || EM-2012-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 35:21 (14:7) ||  || H || Rotenburg a. d. F. || EM-2012-Qualifikation ||
|-
| ||  || 23:30 (14:16) ||  || H || Bremen ||  ||
|-
| ||  || 20:27 (12:14) ||  || H || Minden ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 23:30 (12:14) ||  || A || Most (CZE) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 29:20 (12:9) ||  || H || Leipzig ||  ||
|-
| ||  || 25:28 (14:11) ||  || H || Münster ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:9 (16:4) ||  || H || Hamm ||  || 200. Länderspiel von Anja Althaus
|-
| ||  || 20:23 (12:13) ||  || * || Novi Sad (SRB) || EM-2012-Vorrunde ||
|-
| ||  || 21:24 (14:11) ||  || * || Novi Sad (SRB) || EM-2012-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 17:16 (8:7) ||  || * || Novi Sad (SRB) || EM-2012-Vorrunde ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 26:26 (16:13) ||  || * || Novi Sad (SRB) || EM-2012-Hauptrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 27:20 (14:9) ||  || * || Novi Sad (SRB) || EM-2012-Hauptrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 25:23 (16:9) ||  || * || Novi Sad (SRB) || EM-2012-Hauptrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 27:23 (16:8) ||  || * || Craiova (ROU) ||  ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 24:24 (14:13) ||  || A || Craiova (ROU) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 29:25 (14:12) ||  || A || Craiova (ROU) ||  ||
|-
| ||  || 25:28 (15:14) ||  || H || Berlin ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 24:16 (13:7) ||  || H || Oldenburg || WM-2013-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 25:22 (11:10) ||  || A || Kiew (UKR) || WM-2013-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 32:27 (18:11) ||  || H || Trier || EM-2014-Qualifikation ||
|-
| ||  || 28:29 (11:13) ||  || A || Astrachan (RUS) || EM-2014-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:28 (15:12) ||  || H || Hamm ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 28:27 (16:11) ||  || H || Leverkusen ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 36:15 (17:7) ||  || * || Novi Sad (SRB) || WM-2013-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 37:32 (17:13) ||  || * || Novi Sad (SRB) || WM-2013-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 26:23 (13:12) ||  || * || Novi Sad (SRB) || WM-2013-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 26:20 (10:11) ||  || * || Novi Sad (SRB) || WM-2013-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 27:26 (14:16) ||  || * || Novi Sad (SRB) || WM-2013-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 29:21 (13:10) ||  || * || Novi Sad (SRB) || WM-2013-Achtelfinale ||
|-
| ||  || 28:31 (17:17) ||  || * || Novi Sad (SRB) || WM-2013-Viertelfinale ||
|-
| ||  || 32:33 (16:17) ||  || A || Baia Mare (ROU) ||  || 100. Länderspiel von Laura Steinbach
|-
| ||  || 25:31 (12:14) ||  || A || Baia Mare (ROU) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 28:27 (14:12) ||  || H || Trier ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:23 (16:15) ||  || H || Koblenz ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 23:21 (9:11) ||  || A || Skopje (MKD) || EM-2014-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 31:16 (14:5) ||  || H || Magdeburg || EM-2014-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 32:22 (16:13) ||  || H || Bietigheim-Bissingen ||  ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 25:25 (14:12) ||  || * || Umag (CRO) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 26:20 (10:10) ||  || A || Umag (CRO) ||  ||
|-
| ||  || 24:33 (14:12) ||  || * || Umag (CRO) ||  ||
|-
| ||  || 23:27 (11:18) ||  || H || Krefeld ||  ||
|-
| ||  || 23:26 (10:13) ||  || H || Hamm ||  ||
|-
| ||  || 26:29 (11:12) ||  || * || Varaždin (CRO) || EM-2014-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 26:24 (13:14) ||  || A || Varaždin (CRO) || EM-2014-Vorrunde ||
|-
| ||  || 32:39 (17:23) ||  || * || Varaždin (CRO) || EM-2014-Vorrunde ||
|-
| ||  || 20:27 (10:12) ||  || * || Zagreb (CRO) || EM-2014-Hauptrunde || 100. Länderspiel von Katja Kramarczyk
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 24:24 (13:13) ||  || * || Zagreb (CRO) || EM-2014-Hauptrunde || 200. Länderspiel von Anna Loerper
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 36:22 (17:10) ||  || * || Zagreb (CRO) || EM-2014-Hauptrunde || 73. und letztes Länderspiel von Bundestrainer Heine Jensen
|- style="background:#CCFFCC"
|  ||  || 33:32 n.S. (27:27, 13:12) ||  || * || Cluj (ROU) ||  || Erstes Länderspiel von Bundestrainer Jakob Vestergaard
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 25:20 (12:9) ||  || * || Cluj (ROU) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 31:29 (18:17) ||  || H || Oldenburg ||  ||
|-
| ||  || 20:22 (8:10) ||  || H || Dessau-Roßlau || WM-2015-Qualifikation ||
|-
| ||  || 26:27 (15:12) ||  || A || Astrachan (RUS) || WM-2015-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 29:18 (13:10) ||  || H || Coburg || EM-2016-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 22:17 (12:11) ||  || A || Reykjavík (ISL) || EM-2016-Qualifikation ||
|-
| ||  || 30:31 (14:17) ||  || H || Leipzig ||  ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 31:31 (14:14) ||  || * || Umag (CRO) ||  ||
|-
| ||  || 24:27 (17:13) ||  || A || Umag (CRO) ||  ||
|-
| ||  || 20:30 (7:16) ||  || * || Kolding (DEN) || WM-2015-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 33:13 (17:8) ||  || * || Kolding (DEN) || WM-2015-Vorrunde ||
|-
| ||  || 21:24 (8:9) ||  || * || Kolding (DEN) || WM-2015-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 40:28 (14:15) ||  || * || Kolding (DEN) || WM-2015-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 37:19 (18:11) ||  || * || Kolding (DEN) || WM-2015-Vorrunde ||
|-
| ||  || 22:28 (10:15) ||  || * || Frederikshavn (DEN) || WM-2015-Achtelfinale ||
|-
| ||  || 21:24 (10:9) ||  || H || Bietigheim-Bissingen || EM-2016-Qualifikation ||
|-
| ||  || 19:25 (9:13) ||  || A || Nîmes (FRA) || EM-2016-Qualifikation ||
|-
| ||  || 28:35 (15:16) ||  || A || Langhus (NOR) || Vier-Länder-Turnier ||
|-
| ||  || 24:25 (14:15) ||  || * || Langhus (NOR) || Vier-Länder-Turnier ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 24:18 (13:6) ||  || * || Langhus (NOR) || Vier-Länder-Turnier || 21. und letztes Länderspiel von Bundestrainer Jakob Vestergaard
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 25:23 (14:14) ||  || A || St. Gallen (SUI) || EM-2016-Qualifikation || Erstes Länderspiel von Bundestrainer Michael Biegler
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 33:21 (15:9) ||  || H || Stuttgart || EM-2016-Qualifikation || 200. Länderspiel von Clara Woltering
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 32:18 (17:10) ||  || H || Hamburg ||  ||
|-
| ||  || 24:27 (11:14) ||  || H || Lingen ||  ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 24:24 (10:12) ||  || H || Hamm ||  ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 28:28 (10:20) ||  || H || Trier ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:27 (13:14) ||  || * || Kristianstad (SWE) || EM-2016-Vorrunde ||
|-
| ||  || 20:22 (11:11) ||  || * || Kristianstad (SWE) || EM-2016-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 23:22 (12:10) ||  || * || Kristianstad (SWE) || EM-2016-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 26:19 (14:10) ||  || * || Göteborg (SWE) || EM-2016-Hauptrunde ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 20:20 (9:12) ||  || * || Göteborg (SWE) || EM-2016-Hauptrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 28:22 (12:9) ||  || A || Göteborg (SWE) || EM-2016-Hauptrunde ||
|-
| ||  || 22:23 (11:11) ||  || * || Göteborg (SWE) || EM-2016-Spiel um Platz 5 ||
|-
| ||  || 28:33 (11:15) ||  || A || Göteborg (SWE) ||  ||
|-
| ||  || 23:24 (15:9) ||  || H || Hamburg ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 22:17 (13:11) ||  || A || Aarhus (DEN) ||  ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 26:26 (11:14) ||  || H || Oldenburg || EM-2018-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:16 (14:11) ||  || A || Amasya (TUR) || EM-2018-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 23:18 (11:9) ||  || H || Magdeburg ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 36:26 (19:10) ||  || H || Berlin ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 23:22 (16:13) ||  || A || Bratislava ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 32:19 (17:12) ||  || H || Dresden ||  ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 28:15 (12:7) ||  || H || Leipzig || WM-2017-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 23:18 (11:10) ||  || H || Leipzig || WM-2017-Vorrunde ||
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 22:22 (9:11) ||  || H || Leipzig || WM-2017-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 24:9 (10:3) ||  || H || Leipzig || WM-2017-Vorrunde ||
|-
| ||  || 23:31 (10:18) ||  || H || Leipzig || WM-2017-Vorrunde ||
|-
| ||  || 17:21 (7:11) ||  || H || Magdeburg || WM-2017-Achtelfinale || Letztes Spiel von Michael Biegler
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 33:24 (16:13) ||  || H || Stuttgart || EM-2018-Qualifikation || Erstes Länderspiel von Bundestrainer Henk GroenerDebüt von Roch, Grijseels, Großmann und Weigel
|-
| ||  || 23:27 (9:12) ||  || A || San Sebastian (ESP) || EM-2018-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 25:11 (10:6) ||  || A || Alytus (LIT) || EM-2018-Qualifikation ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 40:17 (20:10) ||  || H || Gummersbach || EM-2018-Qualifikation || 50. Länderspiel von Julia Behnke100. Länderspiel von Angie Geschke
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 30:29 (15:14) ||  || H || München ||  || 246. und letztes Länderspiel von Anna Loerper
|-
| ||  || 31:35 (15:14) ||  || H || Dessau-Roßlau ||  ||
|-
| ||  || 33:36 (20:16) ||  || H || Nordhausen ||  ||
|-
| ||  || 19:20 (8:9) ||  || A || Alicante (ESP) || Turnier ||
|-
| ||  || 20:22 (11:11) ||  || A || Alicante (ESP) || Turnier ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 28:27 (14:15) ||  || A || Alicante (ESP) || Turnier ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 33:32 (15:16) ||  || A || Brest (FRA) || EM-2018-Vorrunde ||
|-
| ||  || 24:29 (11:14) ||  || A || Brest (FRA) || EM-2018-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 30:28 (16:16) ||  || A || Brest (FRA) || EM-2018-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 29:23 (17:9) ||  || A || Nancy (FRA) || EM-2018-Hauptrunde ||
|-
| ||  || 25:26 (10:12) ||  || A || Nancy (FRA) || EM-2018-Hauptrunde ||
|-
| ||  || 21:27 (10:13) ||  || A || Nancy (FRA) || EM-2018-Hauptrunde ||
|-
| ||  || 26:29 (10:14) ||  || A || Groningen (NLD) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 29:28 (19:12) ||  || H || Oldenburg (Oldb) ||  ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| ||  || 24:24 (10:11) ||  || A || Koprivnica (CRO) || WM-Qualifikation-2019 ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 25:21 (14:9) ||  || H || Hamm || WM-Qualifikation-2019 ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 40:30 (20:14) ||  || H || Coburg || EM-Qualifikation-2020 ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 34:15 (14:8) ||  || A || Pristina (KOS) || EM-Qualifikation-2020 ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| ||  || 21:21 (12:11) ||  || A || Zagreb (CRO) ||  ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 32:23 (16:11) ||  || H || München ||  ||
|-
| ||  || 29:33 (16:17) ||  || H || Stuttgart ||  ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 30:24 (14:11) ||  || * || Yamaga || WM-2019-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 34:8 (16:4) ||  || * || Yamaga || WM-2019-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 26:25 (13:11) ||  || * || Kumamoto || WM-2019-Vorrunde ||
|-
| ||  || 25:27 (12:14) ||  || * || Yamaga || WM-2019-Vorrunde ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| ||  || 27:27 (15:14) ||  || * || Yamaga || WM-2019-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 25:23 (11:12) ||  || * || Kumamoto || WM-2019-Hauptrunde ||
|-
| ||  || 28:29 (17:19) ||  || * || Kumamoto || WM-2019-Hauptrunde ||
|-
| ||  || 29:32 (16:17) ||  || * || Kumamoto || WM-2019-Hauptrunde ||
|-
| ||  || 24:35 (13:18) ||  || * || Kumamoto || WM-2019-Spiel um Platz 7 ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 27:25 (16:15) ||  || H || Lingen ||  ||
|-
| ||  || 26:32 (10:18) ||  || H || Lingen ||  ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 22:19 (13:10) ||  || * || Kolding (DEN) || EM-2020-Vorrunde ||
|-
| ||  || 23:42 (14:22) ||  || * || Kolding (DEN) || EM-2020-Vorrunde ||
|- style="background:#FFFFCC;"
| ||  || 21:21 (9:8) ||  || * || Kolding (DEN) || EM-2020-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 32:25 (13:11) ||  || * || Kolding (DEN) || EM-2020-Hauptrunde ||
|-
| ||  || 27:28 (15:14) ||  || * || Kolding (DEN) || EM-2020-Hauptrunde ||
|-
| ||  || 20:23 (12:12) ||  || * || Kolding (DEN) || EM-2020-Hauptrunde ||
|- style="background:#CCFFCC;"
|  ||  || 32:27 (17:10) ||  || A || Luso || WM-Qualifikation-2021 ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 36:10 (17:8) ||  || H || Trier || EM-Qualifikation-2022 || Mit einer Tordifferenz von 26 wurde der Rekord aus einem Spiel im Jahr 2010 gegen Italien egalisiert. Die zehn Gegentore waren die wenigsten Gegentore in einem Spiel der deutschen Frauen.
|- style="background:#FFFFCC"
| ||  || 24:24 (12:13) ||  || H || Trier || EM-Qualifikation-2022 ||
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 28:27 (14:16) ||  || H || Düsseldorf || Tag des Handballs 2021 ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 31:27 (13:13) ||  || * || Madrid || Vierländerturnier ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 32:25 (12:13) ||  || * || Madrid || Vierländerturnier ||
|-
| ||  || 22:23 (11:13) ||  || * || Madrid || Vierländerturnier ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 31:21 (17:10) ||  || * || Llíria || WM-2021-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 36:22 (17:12) ||  || * || Llíria || WM-2021-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 25:24 (14:9) ||  || * || Llíria || WM-2021-Vorrunde ||
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 29:18 (15:7) ||  || * || Granollers || WM-2021-Hauptrunde || 100. Länderspiel von Marlene Kalf
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 37:28 (19:16) ||  || * || Granollers || WM-2021-Hauptrunde ||
|-
| ||  || 16:32 (8:13) ||  || * || Granollers || WM-2021-Hauptrunde ||
|-
| ||  || 21:26 (10:14) ||  || * || Granollers || WM-2021-Viertelfinale ||
|-
| ||  || 25:31 (12:10) ||  || H || Krefeld || EM-Qualifikation-2022 ||
|-
| ||  || 29:30 (17:15) ||  || A || Rotterdam (NLD) || EM-Qualifikation-2022 || Letztes Länderspiel von Bundestrainer Henk Groener
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 40:11 (19:5) ||  || A || Almere (Niederlande) || EM-Qualifikation-2022 || Erstes Länderspiel von Bundestrainer Markus Gaugisch. Höchster Sieg in einem EM-Qualifikationsspiel der deutschen Frauen, mit der Tordifferenz von 29 wurde der Rekord von 26 Toren (gegen Italien 2010 und Griechenland 2022) übertroffen.
|-
| ||  || 18:24 (5:13) ||  || A || Almere (NLD) ||  || 
|-
| ||  || 31:34 (15:16) ||  || A || Metz (FRA) ||  || 
|-
| ||  || 29:30 (13:18) ||  || A || Nancy (FRA) ||  || 
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 31:20 (17:12) ||  || A || Tatabánya  (HUN) ||  || 
|- style="background:#FFFFCC;"
| ||  || 29:29 (15:16) ||  || * || Tatabánya  (HUN) ||  || 
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 25:23 (11:12) ||  || * || Podgorica (MNE) || EM 2022-Vorrunde || 
|-
| ||  || 25:29 (12:15) ||  || * || Podgorica (MNE) || EM 2022-Vorrunde || 
|-
| ||  || 21:23 (10:11) ||  || * || Podgorica (MNE) || EM 2022-Vorrunde || 
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 36:28 (17:13) ||  || * || Skopje (NMK) || EM 2022-Hauptrunde || 
|-
| ||  || 21:29 (9:13) ||  || * || Skopje (NMK) || EM 2022-Hauptrunde || 
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 32:28 (16:14) ||  || * || Skopje (NMK) || EM 2022-Hauptrunde || 
|- style="background:#CCFFCC;"
| ||  || 26:20 (11:8) ||  ||  || Ludwigsburg || Drei-Nationen-Turnier || 
|- style="background:#CCFFCC"
| ||  || 32:30 (18:17) ||  ||  || Heidelberg || Drei-Nationen-Turnier || 
|- style="background:#FFFFFF"
| ||  ||  ||  || * || Hamm || Weltmeisterschaftsqualifikation || 
|- style="background:#FFFFFF"
| ||  ||  ||  || A || Chalkida || Weltmeisterschaftsqualifikation || 
|}

Weblinks 
  Offizielle Länderspielliste des DHB seit 1997

Einzelnachweise 

Deutsche Handballnationalmannschaft
Deutschland Frauen